Ángyán Ferenc (1932) kertészmérnök
 Ángyán Ferenc (1935) mezőgazdasági mérnök